Il singolare del torneo di tennis Vienna Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Omar Camporese che ha battuto in finale Nicklas Utgren 6-4, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Omar Camporese (Campione)
 Jaroslav Bulant (secondo turno)
 Roland Stadler (primo turno)
 Nduka Odizor (secondo turno)

 Florin Segărceanu (primo turno)
 Goran Prpić (semifinali)
 Assente
 Corrado Aprili (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Vienna Challenger 1989